Casino peut faire référence à :

Lieux 
 casino, un lieu où sont pratiqués des jeux d'argent et de hasard ;
 casino, un lieu de rencontre dans une ville ;
 casino, une salle des fêtes ou de spectacles (notamment le Casino de Paris) ;
 casino, un hôtel et restaurant privé d'une grande usine ;
 casino, en Italie contemporaine (jusqu'en 1958), est une maison de prostitution ;
 casino, dans l'Italie du temps des Médicis, une résidence citadine (casa) moins grande que le palazzo, opposée à la villa, domaine rural (le Casino Mediceo di San Marco à Florence) ;
 casino, dans la ville libanaise mythique de Zahlé voulant dire grand restaurant au bord de la rivière Berdoni.

Toponyme 
 Casino, une localité de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.
 Le Casino, édifice néoclassique de Ljubljana, en Slovénie.

Grande distribution 
 Casino, un groupe de grande distribution ;
 Casino, une chaîne de supermarchés appartenant au Groupe Casino.

Culture 
 Casino, un film de Martin Scorsese ;
 Casino, une série télévisée québécoise écrite par Réjean Tremblay ;
 Casino, un album de Dany Brillant sorti en 2005 ;
 Casino, une danse cubaine rebaptisée salsa et qui a donné naissance à la rueda de casino.

Autre 
 Casino, un coktail à base de gin, de marasquin, de jus de citron et de jus d'orange.

Voir aussi 
Casinos peut faire référence à :
 Casinos, une commune espagnole.

Homonymie de titre